Zuu (стилизованно как ZUU) — четвёртый студийный альбом американского рэпера Дензела Карри, выпущенный на лейблах PH Recordings и Loma Vista Recordings 31 мая 2019. Название — прозвище его родного города, Карол Сити, Майами, Флорида.

Продвижение 
Первый сингл «Ricky» был выпущен 8 мая 2019 года для потоковой передачи и цифровой загрузки вместе с сопровождающим музыкальным видео.
Второй сингл «Speedboat» был выпущен 21 мая для потоковой передачи и цифровой загрузки. До этого Карри давал слушать отрезки песни в социальных сетях.

Оценки критиков 

Zuu хорошо был встречен критиками. На Metacritic альбом получил в среднем 85 баллов, основываясь на восьми обзорах. Агрегатор AnyDecentMusic?  дал Zuu 7,6 из 10.

Список композиций 
Информация взята из Tidal и BMI.

Примечания
  сопродюсер.
 Песня Speedboat включает в себя  дополнительный вокал от J. Nick.
 Все песни стилизованы под заглавные буквы.

Чарты

Примечания 

Хип-хоп-альбомы США
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы, спродюсированные Tay Keith
Альбомы Дензела Карри